Devo — американская рок-группа, образованная в Акроне, Огайо, в 1972 году и завоевавшая репутацию одной из самых изобретательных и новаторских в новой волне.

О группе 

Группа использовала китчево-футуристический имидж и соответствующую тематику — пародии на научно-фантастические сюжеты, сатирико-сюрреалистические зарисовки, теория деэволюции (отсюда название).

Devo относят к числу пионеров видеоискусства, основы которого они начали разрабатывать ещё в 1973 году. Наивысшим достижением группы в Billboard Hot 100 остаётся сингл «Whip It» (1980, #14), однако степень влияния их на поп-экспериментаторов своего и следующих поколений намного выше коммерческих показателей.

В 70-е годы группа играла авангардную музыку, близкую к арт-панку, но уже с конца 70-х группа плавно переключилась на нью-вейв, что отчётливо видно во втором и третьем альбомах. Уже в начале-середине 80-х годов группа играла атональный синти-поп и стала известна как одна из передовых групп этого жанра. В мультипликационном фильме "Heavy Metal" 1981 года в титрах звучит их песня "Working in the Coal Mine"

В 1990 году группа издала альбом-сборник «Hardcore Devo 74-77» в двух частях, состоящий из записей группы в 1974—1977 годах и выдержанных в жанре арт-панка и экспериментального рока. Формально данный альбом можно считать первым в хронологии группы.

Группа прекратила своё существование в 1991 году, однако в 1996 музыканты вновь воссоединились, параллельно записывая саундтреки к кинофильмам и видеоиграм.

В 2010 году группа записывает альбом «Something for Everybody», первый альбом, записанный коллективом за последние 20 лет. В 2013 году вышло продолжение — электропанковый альбом «Something Else for Everybody», состоявший из записей, не вошедших в оригинальный альбом.

В 2014 году умер один из основателей и бессменный участник группы — гитарист и клавишник Боб Касале. На следующий год группа дала концертный тур «Hardcore Devo Live», посвящённый памяти Боба Касале, программа которого состояла из песен альбома «Hardcore Devo 74-77».

Состав

Текущий состав 
 Джеральд Касале — вокал, бас-гитара, бас-синтезатор (1973—1991, 1996—наши дни)
 Марк Мазерсбо — вокал, синтезатор, гитара (1973—1991, 1996—наши дни)
 Боб Мазерсбо — вокал, гитара (1974—1991, 1996—наши дни)
 Джош Фриз — ударные (1996—наши дни)
 Джош Хагер — гитара, клавишные, бэк-вокал (2014—наши дни)

Бывшие участники 
 Боб Касале — гитара, клавишные, бэк-вокал (1973—1974, 1976—1991, 1996—2014; умер в 2014)
 Боб Льюис — гитара (1973—1974)
 Род Рейсман — ударные (1973)
 Фред Уэбер — вокал (1973)
 Джим Мазерсбо — электронная перкуссия (1973—1976)
 Алан Майерс — ударные (1976—1985; умер в 2013)
 Джош Манселл — ударные (2001)
 Дэвид Кендрик — ударные (1985—1991, 2003—2004)

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Сборники 
 E-Z Listening Disc (1987)
 Devo’s Greatest Hits (1990)
 Devo’s Greatest Misses (1990)
 Hardcore Devo: Volume One (1990)
 Hardcore Devo: Volume Two (1991)
 Hot Potatoes: The Best of Devo (1993)
 Adventures of the Smart Patrol (1996)
 Chef Aid: The South Park Album (1998)
 Pioneers Who Got Scalped (2000)
 Recombo DNA (2000)
 Whip It and Other Hits 2001
 The Essentials (2002)

Сторонние проекты 
 P’Twaaang!!! (The Wipeouters) (2001)
 Devo 2.0 (Devo 2.0) (2006)
 Army Girls Gone Wild (Jihad Jerry & the Evildoers) (2006)
 Mine is Not a Holy War (Jihad Jerry & the Evildoers) (2006)
 She is Just a Girl, Tankgirl Main Theme (1995)

Кавер-версии 
 Курт Кобейн называл Devo в числе своих любимых исполнителей. Его кавер-версия песни Devo «Turnaround» была включена в альбом-компиляцию Nirvana Incesticide (1992). Также существует кавер-версия известного хита Devo — «Whip It».
 На композицию «Mongoloid» кавер-версии, в числе прочих, сделали Sepultura, Valkyrians и Demolition Hammer.
 Существует кавер-версия песни «Whip It» от группы Love and Death Брайана Уэлча (экс-гитарист Korn).
 Американская группа A Perfect Circle записала кавер-версию на песню «Freedom of Choice».

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Статья о Devo в Рок-энциклопедии
 Devo на punk77.co.uk 

Группы новой волны из США
Панк-рок-группы
Группы электро-рока
Электронные музыкальные коллективы США
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1972 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1991 году
Музыкальные коллективы из Огайо
Музыкальные коллективы 1970-х годов
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Исполнители Warner Bros. Records
Исполнители Virgin Records
Группы дэнс-панка